Il singolare del Heineken Open 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Danny Saltz era il detentore del titolo.

Chris Lewis ha battuto in finale Wally Masur 7-5, 6-0, 2-6, 6-4.

Teste di serie

  John Fitzgerald (semifinali)
  John Lloyd (secondo turno)
  Leif Shiras (secondo turno)
  Dan Cassidy (primo turno)

 Brad Drewett (quarti di finale) 
 Peter Doohan (quarti di finale) 
 Chris Lewis (campione) 
 Wally Masur (finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1985